Бутырское — название населенных пунктов в России:

Бутырское — деревня в Мишкинском районе Курганской области.
 Бутырское — село в Мишкинском районе Курганской области.

См. также 
 Бутырское сельское поселение